Trägårdh med flera alternativa stavningar är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2022 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med namnvarianterna 
 Trägårdh 264 
 Trädgårdh 28 
 Trädgård 11 
 Trägård 6
Totalt blir detta 309 personer.

Personer med efternamnet Trägårdh
 Björn Trägårdh (1908–1998), inredningsarkitekt, målare, tecknare och grafiker
 Carl Trägårdh (1861–1899), målare och tecknare
 Carl Trägårdh (militär) (1877–1965), militär och ryttare
 Emma Trägårdh (1816–1872), musiklärare och tonsättare 
 Erasmus Trägårdh (1694–1767), präst
 Gerda Trägårdh (1848–1925), målare
 Gustaf Trägårdh (1832–1886), läkare
 Gustaf Trägårdh (psykiater) (1869–1913)
 Gustav Trägårdh (född 1974), kock
 Göta Trägårdh (1904–1984), textil- och bildkonstnär
 Henning Trägårdh (1849–1907), bruksägare och politiker
 Ivar Trägårdh (1878–1951), entomolog
 John Trägårdh (1850–1928), grosshandlare 
 Lars Trägårdh (född 1953), historiker
 Maria Trägårdh (född 1964), journalist
 Ragnar Trägårdh (1881–1945), bankman
 Sidsel Trägårdh (1912–1989), norsk-svensk målare och mönsterformgivare
 Stig Trägårdh (1914–1997), målare, tecknare och teckningslärare
 Sven Trägårdh (1780–1848), jurist och ämbetsman
 Sven Trägårdh (1814–1888), borgmästare och politiker
 Sven E. Trägårdh (1922–1988), arkitekt
 Victor Trägårdh (född 1981), skådespelare

Källor

Svenska efternamn